Гуляйпільська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Гуляйпільська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Гуляйпільська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район